|-
| 120201 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120202 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120203 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120204 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120205 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120206 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120207 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120208 Brentbarbee ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120209 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120210 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120211 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120212 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120213 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120214 Danteberdeguez ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120215 Kevinberry ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
|  ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120217 - || 2004 FL || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120218 Richardberry ||  || 17 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120219 - ||  || 25 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120220 - ||  || 26 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120221 - ||  || 28 martie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 120222 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120223 - ||  || 28 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120224 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120225 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120226 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120227 - ||  || 18 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120228 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120229 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120230 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120231 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120232 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120233 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120234 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120235 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120236 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120237 - ||  || 18 martie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 120238 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120239 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120240 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120241 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120242 - ||  || 24 martie 2004 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120243 - ||  || 24 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120244 - ||  || 25 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120245 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120246 - ||  || 24 martie 2004 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120247 - ||  || 25 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120248 - ||  || 27 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120249 - ||  || 11 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120250 - ||  || 11 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120251 - ||  || 12 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120252 - ||  || 13 aprilie 2004 ||  || , 
|-
| 120253 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120254 - ||  || 13 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 120255 - ||  || 10 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120256 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120257 - ||  || 13 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120258 - ||  || 14 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120259 - ||  || 15 aprilie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 120260 - ||  || 9 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 120261 - ||  || 15 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120262 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120263 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120264 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120265 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120266 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120267 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120268 - ||  || 14 aprilie 2004 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120269 - ||  || 14 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120270 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120271 - ||  || 16 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120272 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120273 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120274 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120275 - ||  || 16 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120276 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120277 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120278 - ||  || 16 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 120279 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120280 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120281 - ||  || 21 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120282 - ||  || 16 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120283 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120284 - ||  || 21 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120285 Brentbos ||  || 22 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120286 - ||  || 27 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120287 - ||  || 25 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120288 - ||  || 25 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120289 - ||  || 25 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120290 - ||  || 29 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120291 - ||  || 30 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120292 - ||  || 13 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120293 - ||  || 13 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120294 - ||  || 10 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120295 - ||  || 11 mai 2004 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120296 - ||  || 12 mai 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 120297 - ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120298 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120299 Billlynch ||  || 9 mai 2004 ||  || 
|-
| 120300 - ||  || 14 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-